Brockman River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Brockman River (Avon River), Nebenfluss des Avon River in Western Australia
 Brockman River (Calder River), Nebenfluss des Calder River in Western Australia